8001–8500. • 8501–9000.

A Naprendszer kisbolygóinak listája